GAIS eller Gais kan syfta på:

 Gais (idrottsförening) – svensk idrottsklubb i Göteborg
 Gais – fotbollsklubb från Göteborg

Geografi

Italien 

 Gais, Trentino-Alto, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Schweiz 

 Gais, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, Appenzell Ausserrhoden, 

Robotskapade Italienförgreningar